QF 2 pounder Mark VIII — автоматическая зенитная пушка, разработанная британским концерном «Виккерс». Стало усовершенствованной версией орудия Vickers QF 2 pounder Mark II. Также, как и предшественник, из-за характерного звука, издаваемого при стрельбе, широко известно как «Пом-пом». Автомат размещался в механизированных установках на 4 и 8 орудий. Четырёхствольные установки использовались на эсминцах и крейсерах Королевского флота, восьмиствольные на крейсерах, линкорах и авианосцах. В годы Второй мировой войны «Двухфунтовка» марки VIII была основным средством ближней ПВО Королевского флота.

История создания и конструкция 

Пушки имели среднюю живучесть ствола — 5000 выстрелов

Боевое применение 
В ходе боевого применения выявилось значительное количество недостатков автомата. К ним прежде всего относилась недостаточная дальность стрельбы, не позволявшая сбивать самолёты противника на безопасном удалении от корабля-носителя. Для сравнения, такой же по калибру автомат «Бофорс», имел почти вдвое большую дальность эффективной стрельбы. Кроме того «Пом-помы» оказались очень ненадёжными. Использование брезентовой ленты для подачи патронов приводило к их частому заеданию в затворе. В результате, британский флот уже в ходе войны начал постепенный переход на орудия «Бофорс».

Примечания

Литература

Ссылки 

 THE 2-PDR. MARK VIII GUN ON THE MARK VII MOUNTING. in The Gunnery Pocket Book, B.R. 224/45, 1945 placed online courtesy of maritime.org
 Tony DiGiulian, Britain 2-pdr (4 cm/39 (1.575")) Mark VIII

Зенитная артиллерия Великобритании
Артиллерия калибра 40 мм
Корабельная артиллерия Великобритании